«Поэзия» — дебютный альбом российской группы «Полюса», записанный в Санкт-Петербурге на студии «Добролёт» в 2003 году. Презентация альбома состоялась в клубе Red 30 октября 2003 на совместном концерте с дружественным коллективом «Баобабы».

На пластинке присутствовала песня «Поэзия», которая привлекла внимание СМИ к группе.

Список композиций

Участники записи 
 Илья Разин — вокал, гитара, тексты, музыка
 Игорь Беленко — барабаны
 Денис Дулицкий — клавишные
 Дмитрий Бабич — бас-гитара
 Филипп Брусовани — бас-гитара
 Николай Рубанов — саксофон (8)
 Олег Волков — сведение (все, кроме 6)
 Андрей Алякринский — сведение (6)

Рецензии 
 — пишет журнал Русский Лондон .

Интересные факты 
 Дебютная пластинка содержит CD версию клипа на заглавную песню альбома. Он выполнен в оригинальной технике: нарисован капиллярной ручкой на рифлёной бумаге. Это видео, в котором Александр Сергеевич Пушкин, олицетворяющий поэзию, выступает в образе супергероя, попало на музыкальные каналы и было номинировано на премию "FUZZ". Об истории создания клипа рассказывает лидер группы "Полюса" Илья Разин:

Примечания

Ссылки 

 Поэзия  на Discogs

Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы группы «Полюса»
Альбомы KDK Records